Баш-Льобрегат () или Бахо-Льобрегат () — район (комарка)  в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона.

Муниципалитеты 
 Абрера
 Бегес
 Вальирана
 Виладеканс
 Гава
 Кастельви-де-Росанес
 Кастельдефельс
 Кольбато
 Корбера-де-Льобрегат
 Корнелья-де-Льобрегат
 Ла-Пальма-де-Сервельо
 Марторель
 Молинс-де-Рей
 Олеса-де-Монтсеррат
 Пальежа
 Сан-Андрес-де-ла-Барка
 Сан-Висенс-дельс-Орс
 Сан-Жоан-Деспи
 Сан-Жуст-Десверн
 Сан-Климен-де-Льобрегат
 Санта-Колома-де-Сервельо
 Сант-Бой-де-Льобрегат
 Сан-Фелиу-де-Льобрегат
 Сан-Эстеве-Сесровирес
 Сервельо
 Торрельес-де-Льобрегат
 Эль-Папиоль
 Эль-Прат-де-Льобрегат
 Эспаррегера
 Эсплугес-де-Льобрегат

Примечания 

Районы Барселоны